Диюн:

 Диюн, Анастасия Александровна (род. 1992) — российская футболистка.
 Диюн, Анна Александровна (род. 1992) — российская футболистка.